Мольфар — чоловік з надприродними здібностями в українській гуцульській культурі.
 Molfar — волонтерська спільнота, яка займається ідентифікацією російських військових злочинців
 Мольфар (фільм, 2004)  — документальний фільм 2004 року. 
 Мольфар Комікс — українське видавництво.
 Марта Мольфар — українська теле- і радіоведуча.